Az 1976. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es versenyszámát február 8-án rendezték Seefeldben. Az aranyérmet a szovjet Nyikolaj Bazsukov nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Sífutás az 1976. évi téli olimpiai játékokon